Клаудия женская форма имени Клавдий и может означать:

Люди

Древние римляне 
 Клаудия Капитолина, принцесса Коммагены родом из римского Египта
 Юлия (дочь Друза Младшего) (5-43 н.э.), Клаудия Юлия, внучка Тиберия
 Клаудия Кинта, который помог вывести статую Кибелы от Пессинунте в Рим
 Клаудия Тисаменус, сестра Ирода Аттика

Современные люди 

 Клаудия Дженнингс — американская фотомодель и актриса.
 Клаудия Медичи — дочь тосканского правителя Фердинандо I из рода Медичи

Другое 
 Клаудия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.

См. также 
 Клавдия (значения)